Plaats in Indonesië
 Wirun (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wirun (Mojolaban), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Wirun (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java